Дебраж Рэй (; род. 3 сентября 1957 года) — американский экономист индийского происхождения, специалист в области экономики развития и теории игр. Профессор Нью-Йоркского университета.

Биография 
Высшее образование получил в Университете Калькутты, закончив в 1977 году (бакалавр экономики). Затем продолжил своё образование в Корнеллском университете (степень магистра — в 1981 году, докторская степень PhD — в 1983 году).

Библиография

Монографии и учебники 
 A Game-Theoretic Perspective on Coalition Formation. — Oxford University Press, 2007. — 317 p. — ISBN 978-0199207954.
 Development Economics. — Princeton University Press, 1998. — 848 p. — ISBN 978-0691017068. (Испанское издание: Antoni Bosch, 2002; китайское издание: Beijing University Press, 2002).

Редакторство 
 Contemporary Macroeconomics. — New Delhi: Oxford University Press, 2001 (совместно с A. Bose и A. Sarkar).
 Economic Theory and Policy: Essays in Honour of Dipak Banerji. — New Delhi: Oxford University Press, 1990 (совместно с B. Dutta, S. Gangopadhyay и D. Mookherjee).
 Game Theory and Economic Applications: Proceedings. — Springer-Verlag, 1992 (совместно с B. Dutta, D. Mookherjee, T. Parthasarathy, T. Raghavan, S. Tijs).
 Game-Theoretical Applications to Economics and Operations Research. Theory and Decision Library C, Volume 18. — Kluwer Academic Publishers, 1997 (совместно с B. Dutta, J. Potters, T. Parthasarathy, T. Raghavan и A. Sen).
 Readings in the Theory of Economic Development. — London: Blackwell, 2000 (совместно с D. Mookherjee).
 Theoretical Issues in Economic Development. — New Delhi: Oxford University Press, 1993 (совместно с B. Dutta, S. Gangopadhyay и D. Mookherjee).

Основные статьи 
 A Noncooperative Theory of Coalitional Bargaining // Review of Economic Studies. — 1993 (совместно с K. Chatterjee, B. Dutta и K. Sengupta).
 A Theory of Endogenous Coalition Structure // Games and Economic Behavior.  — 1999. — Vol. 26. — Pp. 286−336 (совместно с R. Vohra).
 Conflict and Distribution // Journal of Economic Theory. — 1999. — Vol. 87. — Pp. 379−415 (совместно с J. Esteban).
 Cooperation in Community Interaction without Information Flows // Review of Economic Studies. — 1996. — Vol. 63. — Pp. 491−519 (совместно с P. Ghosh).
 Equilibrium Binding Agreements // Journal of Economic Theory. — 1997. — Vol. 73. — Pp. 30−78 (совместно с R. Vohra).
 Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment: I. Theory // Economic Journal. — 1986 (совместно с P. Dasgupta).
 On the Measurement of Polarization // Econometrica. — 1994. — Vol. 62(4). — Pp. 819−851 (совместно с J. Esteban).
 Polarization: Concepts, Measurement, Estimation // Econometrica. — 2004. — Vol. 72. — Pp. 1737−1772 (совместно с J.-Y. Duclos и J. Esteban).

Ссылки 
 Личная страница на сайте Нью-Йоркского университета. — .

Экономисты Индии
Экономисты США
Экономисты XX века
Экономисты XXI века
Преподаватели Нью-Йоркского университета